Маджа́з () — в исламе — иносказание, метафора, оборот речи, состоящий из переносных смыслов, на основе какого-нибудь сравнения с чем-то.

Относительно наличия метафор в Коране и Сунне существовали различные мнения. Подавляющее большинство исламских богословов признавало наличие метафор в Коране и считало недопустимым (батиль) их отвержение, так как метафоры придают красоту и особый стиль Корану. При этом они запрещали применять иносказания там, где присутствует явный, буквальный смысл, если для этого нет оснований и необходимости. Некоторые богословы (Давуд аз-Захири, Абу Муслим аль-Исфахани, Ахмад ат-Табари, Ибн Хувайзманзаз и др.) отвергали наличие метафор в аятах Корана, считая это недопустимым. По их мнению, иносказания это качество присущее людям, а Аллах вёл в своей Книге прямую речь и для Него не было необходимости применять их.

Примером иносказания в Коране является следующий аят:

Здесь слова Фараона: «О Хаман! Воздвигни для меня башню…» — являются метафорой, которые нужно понимать как: «О Хаман! Дай распоряжение, чтобы для меня построили башню…». Фараон не мог ожидать того, что Хаман незамедлительно воздвигнет ему эту башню, так как для строительства необходимо определенное время с приложением для этого необходимых усилий.

Труды 
Относительно коранических метафор (Маджаз аль-Куран) исламские богословы составили достаточно много трудов. Одними из наиболее известных из них являются:
 Абу Убайда Мамар ибн аль-Мусанна «Маджаз аль-Куран»;
 аш-Шариф ар-Ради «Тафсир аль-Баян фи Маджаз аль-Куран»;
 Абдул-Азиза ибн Абдуссалам «аль-Ишара иля’ль-Иджаз фи Бади Анваи’ль-Маджаз»;
 Джалалуддин ас-Суюти «Маджаз аль-Фурсан иля Маджаз аль-Куран».

Примечания

Литература